Уотмор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уотмор, Дункан (род. 1994) — английский футболист, правый вингер.
 Уотмор, Джоан (род. 1986) — британский регбист.
  (род. 1986) — британский консультант по менеджменту и государственный служащий.